Ambia, commune rurale malgache ;
 Ambia, commune urbaine malgache ;
 Ambia, municipalité américaine.